Жемганг:

 Жемганг — административный центр дзонгхага (административного округа) Жемганг в Бутане.
 Жемганг — дзонгхаг в Бутане, относится к южному дзонгдэю.